Het Afrikaans kampioenschap voetbal vrouwen 2014 (of CAF vrouwenkampioenschap) was de 11e editie van dit voetbaltoernooi voor landenteams. Het vond plaats van 11 oktober tot en met 25 oktober in Namibië.

Nigeria werd voor de negende keer kampioen door in de finale  Kameroen te verslaan. De twee finalisten en de winnaar van de troostfinale plaatsten zich voor het WK 2015 in Canada.

Kwalificatie

Er schreven zich 25 landen in voor het kampioenschap. In de voorronde van de kwalificatie speelden 22 landen, de eerste drie van het kampioenschap in 2012 werden direct geplaatst in de hoofdronde. De wedstrijden in de voorronde werden gespeeld op 14-16 februari en 28 februari-2 maart 2014 in een uit- en thuiswedstrijd.

Voorronde

 1:Zuid-Soedan, Sierra Leone, Guinee-Bissao en Mozambique trokken zich terug

Hoofdronde
De hoofdronde van de kwalificatie werd gespeeld op 23-25 mei en op 6-8 juni 2014. 

 2:tweede wedstrijd niet gespeeld, Zuid-Afrika geplaatst.

Eindronde

Gekwalificeerde landen 
De zeven winnaars van de hoofdronde van de kwalificatie en het gastland speelden de eindronde.

De wedstrijden werden gespeeld in Windhoek in het Sam Nujomastadion en het Onafhankelijkheidsstadion.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

halve finale

Troostfinale

Finale

Kampioen 

CAF-vrouwenkampioenschap
Voetbal in 2014
Voetbal in Namibië
Sportevenement in Namibië